Constantino Konstantínovich Románov puede referirse a:

 Constantino Constantínovich Románov (1858-1915), gran duque de Rusia.
 Constantino Constantínovich Románov (1891-1918), príncipe de Rusia, hijo del anterior.